Clara Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Clara Lake (Vermont)
 Clara Lake (Washington)
 Clara Lake (Wisconsin)